Tableland Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Tableland Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland
 Tableland Creek (West Normanby River), Nebenfluss des West Normanby River in Queensland